MMX – 2010
 MMX (zestaw instrukcji)
 Port lotniczy Malmö-Sturup